Guilleminot ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Charles Guilleminot (1774–1840) war ein französischer General und Diplomat
 Edgar Humann-Guilleminot (1838–1914), französischer Admiral
 Hervé Guilleminot (* 1967), französischer Musikjournalist
 Hyacinthe Guilleminot (1869–1922) war ein französischer Radiologe
 Marie-Ange Guilleminot (* 1960), französische Bildhauerin, Performancekünstlerin